Kahlbach ist der Name von:
 Kahlbach (Mohrbach) linker Zufluss des Mohrbachs im Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Kahlbach (Ruwer), linker Zufluss der Ruwer im Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Kahlbach (Sulzbach), rechter Zufluss des Sulzbachs im Main-Taunus-Kreis, Hessen
 Kahlbach, früherer Name der Kahl im Landkreis Aschaffenburg, Bayern

Siehe auch:
 Kalbach (Begriffsklärung)
 Kallbach